Aspasi (filòsof), filòsof peripatètic romà (s. I).
 Aspasi de Biblos, sofista grec (s. II ac).
 Aspasi de Ravenna, orador romà (s. III).
 Aspasi de Tir, historiador i retòric grec.